Friedrich nebo Fridrich může být:

 německá podoba jména Bedřich – mužské křestní jméno

příjmení osob
 Albert Friedrich (1861–???) – československý politik německé národnosti
 Anton Friedrich (1820–1891) – českoněmecký podnikatel a politik
 Ariane Friedrichová (* 1984) – německá sportovkyně, atletka, výškařka
 Arne Friedrich (* 1979) – německý fotbalista
 Caspar David Friedrich (1774–1840) – německý kreslíř a malíř
 František Fridrich – rozcestník
 Friedrich von Georgi (1852–1926) – rakousko-uherský generál a předlitavský politik
 Friedrich von Toggenburg (1866–1956) – rakousko-uherský státní úředník a politik
 Gustav Friedrich (1871–1943) – český archivář, historik, pedagog a editor
 Helena Friedrichová (1955–2002) – česká herečka
 Herbert Friedrich (* 1926) – německý spisovatel
 Joachim Friedrich (* 1953) – německý ekonom
 Karel Friedrich (* 1930) – režisér, scenárista a prozaik, redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa
 Karl Friedrich (1867–1951) – československý politik německé národnosti a senátor
 Manuel Friedrich (* 1979) – německý fotbalista
 Milan Friedrich (* 1964) – americko-český podnikatel, filmový producent, scenárista a filantrop
 Milan Fridrich (* 1979) – český florbalový hráč, reprezentant a trenér
 Milan Fridrich (* 1970) – český novinář, manažer a publicista
 Nora Fridrichová (* 1977) – česká televizní novinářka, reportérka a moderátorka
 Stanislav Fridrich (* 1956) – český politik a podnikatel, poslanec za hnutí ANO 2011

panovníci
 Adolf I. Fridrich (1710–1771) – od roku 1751 švédský král
 Albrecht Fridrich Rakousko-Těšínský (1817– 1895) – těšínský kníže, rakouský arcivévoda a vojevůdce
 Fridrich I. – rozcestník
 Fridrich I. Barbarossa (1122–1190) – římský král a císař
 Fridrich II. – rozcestník
 Fridrich II. Veliký (1712–1786) – pruský král
 Fridrich III. – rozcestník
 Fridrich IV. – rozcestník
 Fridrich IV. Falcký (1574– 1610) – kurfiřt falcký
 Fridrich IV. Habsburský (1382– 1439) – vévoda a hrabě tyrolský
 Fridrich Anhaltsko-Desavský (1769–1814) – princ askánský a dědičný vévoda Anhaltska-Desavska
 Fridrich August I. Saský (1750–1827) – saský král
 Fridrich August III. Saský (1865–1932) – poslední saský král
 Fridrich Falcký (1596–1632) – vévoda a kurfiřt falcký (jako Fridrich V.) a král český
 Fridrich Ferdinand Rakouský (1821–1847) – rakouský arcivévoda
 Fridrich Kristián Saský (1722–1763) – saský kurfiřt z Albertinské linie Wettinů
 Fridrich Sasko-Altenburský (1763–1834) – sasko-altenburský vévoda
 Fridrich Vilém – rozcestník
 Fridrich Vilém I. (1688– 1740) – od roku 1713 do roku 1740 pruský král, braniborský kurfiřt
 Fridrich Vilém I.Braniborský (Velký kurfiřt; 1620–1688) – v letech 1640–1688 vládl v Braniborsku-Prusku
 Fridrich Vilém II. (1744–1797) – pruský král
 Fridrich Vilém III. (1770–1840) – v letech 1797 až 1840 pátý pruský král a braniborský markrabě
 Fridrich Vilém IV., plným jménem Friedrich Wilhelm von Hohenzollern (1795–1861) – pruský král
 Fridrich z Rothenburgu (1144–1167) – švábský vévoda
 Jáchym Fridrich Braniborský (1546–1608) – braniborský kurfiřt, krnovský kníže a regent pruský
 Karel Fridrich Bádenský (1728–1811) – velkovévoda bádenský

jiné významy
 Třída Kaiser Friedrich III. – lodní třída německého válečného námořnictva

Související články 
 Seznam článků začínajících na „Friedrich“
 Frydrych